Norsborg (wijk) - wijk in de gemeente Botkyrka in de agglomeratie Stockholm
 Norsborg (metrostation) - metrostation gelegen in bovenstaande wijk